Eine Dichtschnur ist

 ein Dichtungsprofil
 eine umlaufende Dichtung für abzudichtende Bauteile aus Elastomer, siehe Dichtschnüre
 eine umlaufende Dichtung für abzudichtende Bauteile aus hitzebeständigem Material, siehe Ofendichtschnur 
 im Fußbodenheizungsbau ein Bauteil zur Abdichtung von Estrichbeton
 im Dachbau eingesetzte Abdichtung des Unterdaches